

Нове Село — село, Гміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство
 Нове Село — село, Гміна Чесанів, Любачівський повіт, Підкарпатське воєводство

Нове Село — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Нове Село — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нове Село — село, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Нове Село — село, община Каніжа, Північно-Банатський округ, Воєводина

Нове Село — село, Закарпатська область, Вилоцька селищна громада
 Нове Село — село, Київська область, Київо-Святошинський район
 Нове Село — село, Львівська область, Дрогобицький район
 Нове Село — село, Львівська область, Львівський район, Комарнівська міська громада
 Нове Село — село, Львівська область, Львівський район, Куликівська селищна громада
 Нове Село — село, Львівська область, Стрийський район
 Нове Село — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Нове Село — село, Хмельницька область, Ізяславський район
 Нове Село — село, Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Нове Село — колишня назва села Берегуйфалу в Берегівському районі Закарпатської області

Інше 
 «Нове Село» — часопис, виходив у Львові в 1930—1939 роках.

Див. також 
 Ахалсопелі